Guiberto II – vescovo di Rieti dal 778 al 779 
Guiberto II – vescovo di Torino dal 1118 al 1120